Sonho de Rua é o primeira mixtape do grupo de rap Cacife Clandestino, lançado em .

As singles "Beija-Flor" e "Ladra de Salto", que já haviam sido lançadas previamente, foram lançados com videoclipes, a mixtape teve quase todas suas músicas mixadas por ReeoMix e masterizadas por Sérgio Santos e Nobru Lima.

Faixas 
 Intro
 Sonho de Rua
 Instinto (pt. 3030)
 A Droga Que Eu Gosto (pt. Ari)
 Beija Flor
 Brinde à Liberdade (pt. Filipe Ret & Sain)
 Antiga Maldição (pt. Funkero)
 Ladra de Salto (pt. Luccas Carlos)
 Gatuno
 Doce Mistério
 Munição de Sobra (pt. Tony Mariano)
 Elas Precisam Também
 Só Pegada (pt. Eltin & Diego Carqueja)
 Frio da Noite (pt. Oriente)
 Cidade Vazia

Histórico de lançamento 

Álbuns de hip hop
Álbuns de 2013
Álbuns de rap